Tremp kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tremp (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Tremp (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar